Termin R ima više značenja.

 R (ćiriličko)
 R (slovo latinice)
 -{R (MPAA)}- — Jedna od oznaka rangiranja filmova po sistemu -{Američke filmske asocijacije}-
 R (statistički program i programski jezik)
 R (složenost)